Štefanovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Štefanovce (okres Prešov)
 Štefanovce (okres Vranov nad Topľou)